Ла Алберкита има више значења:

 Ла Алберкита (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Алберкита (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику